Пельта́н ():

 Пельтан, Эжен (Eugène Pelletan, 1813—1884) — французский писатель и политический деятель.
 Пельтан, Камилл (Camille Pelletan, 1846—1915) — французский политический деятель и писатель, сын предыдущего.